La finale del campionato europeo di calcio 1976 si tenne il  allo stadio Stella Rossa di Belgrado, in Jugoslavia, tra le nazionali di  e di ; quest'ultima vinse il titolo 5-3 ai calci di rigore dopo aver terminato la partita in parità 2-2 dopo i tempi supplementari.

La gara è ricordata anche per il colpo a cucchiaio con il quale Antonín Panenka calciò il rigore decisivo per la , contro il portiere Sepp Maier.

Le squadre

Antefatti 
Nel percorso di qualificazione la Cecoslovacchia avevano incassato un 3-0 dall', poi superata in classifica. Nei quarti di finale, la Cecoslovacchia si sbarazzò dell' (4-2 totale)

I risultati recenti additavano i tedeschi come favoriti, considerando le vittorie al  e al : ai suddetti tornei i cechi, per altro, non avevano neppure partecipato. La Germania, aveva chiuso imbattuta il proprio girone con 9 punti. Nei quarti di finale i tedeschi fecero fuori la  (3-1 complessivo).

Cammino verso la finale 
Le avversarie di Cecoslovacchia e Germania Ovest nelle semifinali furono  (vicecampioni del mondo) e , entrambe sconfitte ai supplementari (rispettivamente per 3-1 e 4-2).

Tabella riassuntiva del percorso 
Note: In ogni risultato sottostante, il punteggio della finalista è menzionato per primo.

Tabellino

Note

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio 1976
 Nazionale di calcio della Cecoslovacchia
 Nazionale di calcio della Germania Ovest

Campionato europeo di calcio 1976
 
Finale 1976
Finale 1976
Competizioni calcistiche a Belgrado